Граммо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Виллерсексель. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70273.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к юго-востоку от Парижа, в 50 км северо-восточнее Безансона, в 30 км к юго-востоку от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 74 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 38 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 30 были экономически активными, 8 — неактивными (показатель активности — 78,9 %, в 1999 году было 54,5 %). Из 30 активных жителей работали 23 человека (14 мужчин и 9 женщин), безработных было 7 (6 мужчин и 1 женщина). Среди 8 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 7 — пенсионерами, 0 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона